Ebke ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Ebke (* 1922), deutscher Fußballspieler
 Werner F. Ebke (* 1951), deutscher Jurist und Hochschullehrer